BJB steht für:
 Bayerische Jungbauernschaft
 Brökelmann, Jäger und Busse
 Beratungsstelle Jugend und Beruf (in der Schweiz)
 Bahnhof Berlin Jannowitzbrücke (DS100-Code)

BJb steht für:
 Bonner Jahrbücher

BJB